ЮАР на летних Олимпийских играх 1992 года была представлена 93 спортсменами в 17 видах спорта. ЮАР приняла участие в Играх после тридцатидвухлетнего перерыва. На церемонии открытия Игр право нести национальный флаг было доверено марафонцу Жан Тау. По итогам Игр южноафриканские спортсмены завоевали две серебряные медали, что позволило сборной ЮАР занять 41-е место в неофициальном медальном зачёте.

Медали

Состав сборной 
  Академическая гребля
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9

  Бадминтон
 Квота 1
 Квота 2

  Бокс
 Джованни Преториус
 Абрам Твала

  Борьба
Вольная борьба
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3

  Велоспорт-шоссе
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4

  Велоспорт-трек
 Квота 1

  Гребля на байдарках и каноэ
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8

  Гребной слалом
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3

  Конный спорт
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3

  Лёгкая атлетика
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Квота 13
 Квота 14
 Квота 15
 Квота 16

  Настольный теннис
 Квота 1
 Квота 2

  Парусный спорт
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11

  Плавание
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10

  Прыжки в воду
 Квота 1

  Синхронное плавание
 Квота 1
 Квота 2

  Современное пятиборье
 Квота 1

  Стрельба
 Квота 1
 Квота 2

  Стрельба из лука
 Квота 1
 Квота 2

  Теннис
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6

  Тяжёлая атлетика
 Квота 1

  Фехтование
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5

Результаты соревнований

Бокс 

 Мужчины

Ссылки 
 Сборная ЮАР  на сайте sports-reference.com 

1992
Страны на летних Олимпийских играх 1992 года